Бур'ян — загальна назва рослин місцевої флори або занесених з чужоземних флор, які небажані в угіддях, посівах, насадженнях культурних рослин.
 Бур'ян — художній фільм 1966 року режисера Анатолія Буковського за однойменним романом Андрія Головка.

 Бур'ян Чаба (* 1994) — угорський шорт-трековик, спеціаліст з бігу на короткій доріжці, олімпійський чемпіон.

 Бур’ян Дмитро Олексійович (нар. 12 лютого 1990, Черкаси) — український скульптор, художник-графік.
 Евальд Бур'ян (1896—1954) — німецький воєначальник, оберст військ Вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Леонардо Бур'ян (* 1984) — уругвайський футболіст.
 Бур'ян Надія Іванівна (1923—2011) — радянський вчений в галузі мікробіології виноробства. Доктор технічних наук, професор.